Бачин — русская фамилия, и топоним:

Фамилия 
 Бачин, Алексей Юрьевич (род. 1962) — российский тренер по плаванию.
 Бачин, Вячеслав Александрович (род. 1965) — известный священник РПЦ.
 Бачин, Игнатий Антонович (1852—1883) — крестьянин, деятель революционного движения в России.
 Бачин, Сергей Викторович (род. 1963) — российский предприниматель.

Топоним 
 Бачина — село в Старосамборском районе Львовской области Украины.
 Бачин — село в Польше в сельской гмине Лишки Краковского повята Малопольского воеводства.